Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2014 odbyły się między 26 lutego a 5 marca 2014 we Flims, na lodowisku Waldhaus Arena.

Tytułów z 2013 broniły Rosjanki oraz Szkoci.

W konkurencji juniorek triumfowały Kanadyjki (Kelsey Rocque), które pokonały 6:4 Koreanki (Kim Kyeong-Ae). Brązowe medale po wygranej 11:4 nad Szwedkami (Isabella Waranå) przypadły Rosjankom (Alina Kowalowa).

Złote medale wśród mężczyzn zdobyli Szwajcarzy (Yannick Schwaller) w finale pokonując 6:5 Szkotów (Kyle Smith). Na trzecim miejscu uplasowali się Norwegowie (Eirik Mjøen) wygrywając 7:5 nad Kanadą (Braden Calvert).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
26 lutego 2014; 8:00

Sesja 2. 
26 lutego 2014; 16:00

Sesja 3. 
27 lutego 2014; 9:00

Sesja 4. 
27 lutego 2014; 19:00

Sesja 5. 
28 lutego 2014; 12:00

Sesja 6. 
28 lutego 2014; 20:00

Sesja 7. 
1 marca 2014; 14:00

Sesja 8. 
2 marca 2014; 8:00

Sesja 9. 
2 marca 2014; 16:00

Tie-breaker

Play-off

1-2 
3 marca 2014; 19:00

3-4 
3 marca 2014; 19:00

Półfinał 
4 marca 2014; 18:00

Mały finał 
5 marca 2014; 9:00

Finał 
5 marca 2014; 9:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
26 lutego 2014; 12:00

Sesja 2. 
26 lutego 2014; 20:00

Sesja 3. 
27 lutego 2014; 14:00

Sesja 4. 
28 lutego 2014; 8:00

Sesja 5. 
28 lutego 2014; 16:00

Sesja 6. 
1 marca 2014; 9:00

Sesja 7. 
1 marca 2014; 19:00

Sesja 8. 
2 marca 2014; 12:00

Sesja 9. 
2 marca 2014; 20:00

Tie-breaker

Play-off

1-2 
4 marca 2014; 12:00

3-4 
4 marca 2014; 12:00

Półfinał 
4 marca 2014; 18:00

Mały finał 
5 marca 2014; 13:00

Finał 
5 marca 2014; 13:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa zawodów 
 
 

2014
2014 w curlingu
Curling w Szwajcarii
2014 w Szwajcarii
Gryzonia